Chelha peut correspondre au :
 tachelhit (chelha en arabe), un dialecte berbère du Maroc.
 chelha tunisien, terme générique pour les dialectes berbères de la Tunisie.